|-
| 178601 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178602 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178603 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 178604 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178605 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178606 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178607 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178608 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178609 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178610 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178611 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178612 - ||  || 11 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178613 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178614 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178615 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178616 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178617 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 178618 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178619 - || 2000 FT || 26 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178620 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178621 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178622 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178623 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178624 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178625 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178626 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178627 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178628 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178629 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178630 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178631 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178632 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178633 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178634 - ||  || 29 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178635 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178636 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178637 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178638 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178639 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178640 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178641 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178642 - ||  || 1 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178643 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178644 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178645 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178646 - ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178647 - ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178648 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178649 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178650 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178651 - ||  || 5 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178652 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178653 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178654 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178655 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178656 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178657 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178658 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178659 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178660 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178661 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178662 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178663 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178664 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178665 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178666 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178667 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178668 - ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 178669 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178670 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178671 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178672 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178673 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178674 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178675 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178676 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178677 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178678 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178679 - ||  || 28 august 2000 ||  || 
|-
| 178680 - ||  || 2 septembrie 2000 || Loomberah || 
|-
| 178681 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178682 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178683 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178684 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178685 - ||  || 4 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178686 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 178687 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178688 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178689 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178690 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178691 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178692 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178693 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178694 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178695 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178696 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178697 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178698 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178699 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 178700 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-